I. Rudolf német király (1218–1291) – az első Habsburg-házi uralkodó a német trónon
 Rudolf magyar király (1552–1612) – II. Rudolf néven német-római császár
 Habsburg–Lotaringiai Rudolf olmützi hercegérsek, bíboros (1788–1831) – II. Lipót császár fia, József nádor öccse
 Habsburg–Lotaringiai Rudolf osztrák–magyar trónörökös (1858–1889) – I. Ferenc József és Erzsébet császárné fia
 Idősebb Habsburg Rudolf (1919–2010) – IV. Károly magyar király fia
 Ifjabb Habsburg Rudolf (1950) – Habsburg Károly Lajos fia, IV. Károly magyar király unokája